Реду́тний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Редутний провулок — провулок у місті Київ.
 Редутний провулок — провулок у місті Кременчук Полтавської області.

Провулки